

Astronomia 
 21485 Ash – asteroide della fascia principale

Codici 
 ASH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nashua (Stati Uniti d'America)

Divinità 
 Ash – divinità egizia

Gastronomia 
 Ash – piatto della cucina iraniana e afghana

Geografia 
 Regno Unito
 Ash – parrocchia civile di Dover, Kent
 Ash – parrocchia civile del South Derbyshire, Derbyshire
 Ash – parrocchia civile del South Somerset, Somerset
 Ash – parrocchia civile di Guildford, Surrey

Musica 
 Ash – gruppo musicale alternative rock nord-irlandese

Onomastica 
 Ash – diminutivo del nome maschile e femminile Ashley

Personaggi immaginari 
 Ash – protagonista della serie di film horror La casa
 Ash – personaggio dei fumetti Event Comics creato da Joe Quesada e Jimmy Palmiotti
 Ash Ketchum – personaggio immaginario protagonista dell'anime Pokémon
 Ash, protagonista acronimca di A Secret History, romanzo di Mary Gentle
 Ash e Ash-Pak-Glif sono due personaggi DC Comics del Lanterne Verdi, rispettivamente dei Settori 650 e 312
Ash, personaggio della saga fanta-horror Alien
Ash Lynx – protagonista dell’anime banana fish
 Ash – personaggio immaginario di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, videogioco creato dall'azienda editrice e sviluppatrice di videogiochi Ubisoft

Persone 
 Ash – regista britannico (nome completo Ashley Baron-Cohen)
 Ash – musicista, ex componente degli Almamegretta
 Ash – uno degli pseudonimi di René Wagner, fondatore e unico membro di Nargaroth

Pagine correlate 
 Hash